Ловре  - це і прізвище і чоловіче ім'я. 

 Горан Ловре (1982 р.н.), сербський легіонер
 Гарольд Ловре (1904-1972), американський політик
 Ловре Калинич (1990 р.н.), хорватський футболіст
 Ловре Вулін (1984 р.н.), хорватський футболіст

Особові імена
Чоловічі імена
Прізвища